Dragon’s Kiss (album)
 Dragon’s Kiss (zespół muzyczny)